Xiang Chong (Marge d'Aigua) (項充), un personatge de ficció en la novel·la el Marge d'Aigua
 Xiang Chong (Tres Regnes) (向寵), general de Shu Han durant el període dels Tres Regnes
 Xiang Chong (germà de Xiang Chong), general i polític de Shu Han i la Dinastia Jin